Alexander Zverev era il detentore del titolo da due anni, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione.

In finale Nick Kyrgios ha sconfitto Daniil Medvedev con il punteggio di 7-66, 7-64.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Stefanos Tsitsipas (semifinale)
  Karen Khachanov (secondo turno)
  Daniil Medvedev (finale)
  Kevin Anderson (ritirato)
  John Isner (terzo turno)
  Marin Čilić (semifinale)
  David Goffin (secondo turno)
  Milos Raonic (terzo turno)

  Félix Auger-Aliassime (terzo turno)
  Benoît Paire (semifinale)
  Gilles Simon (secondo turno)
  Alex De Minaur (secondo turno)
  Kyle Edmund (quarti di finale)
  Jan-Lennard Struff (secondo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)
  Frances Tiafoe (terzo turno)

Wildcard 

  Christopher Eubanks (primo turno)
  Bjorn Fratangelo (secondo turno)

  Tommy Paul (secondo turno)
  Jack Sock (primo turno)

Qualificati 

  Thai-Son Kwiatkowski (primo turno)
  Marc Polmans (secondo turno)
  Brayden Schnur (primo turno)

  Tim Smyczek (secondo turno)
  Mikael Torpegaard (primo turno)
  Donald Young (primo turno)

Lucky loser 

  Peter Gojowczyk (semifinale)
  Norbert Gombos (quarti di finale)

  Ilya Ivashka (primo turno)

Tabellone

Parte Finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Citi Open 2019